Ricardo Flores Magón ist der Name folgender Personen:

* Ricardo Flores Magón (1874–1922), mexikanischer Journalist, Gewerkschafter, Literat und Revolutionär

Ricardo Flores Magón steht für:
 Ricardo Flores Magón (Chiapas), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Ricardo Flores Magón (Durango), Ort im Bundesstaat Durango, Mexiko
 Ricardo Flores Magón (Sinaloa), Ort im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko
 Ricardo Flores Magón (Tamaulipas), Ort im Bundesstaat Tamaulipas, Mexiko
 Ricardo Flores Magón (Mecatlán), Ort im Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 Ricardo Flores Magón (Tecolutla), Ort im Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 Ricardo Flores Magón (Tihuatlán), Ort im Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 Ricardo Flores Magón (U-Bahn-Station), Station der U-Bahn von Mexiko-Stadt